Эмиль Отто Раш (; 7 декабря 1891, Фридрихсру, Германская империя — 1 ноября 1948, , Бад-Зальцдетфурт) — немецкий юрист, бригадефюрер СС, генерал-майор полиции, командир айнзацгруппы С, осуществлявшей массовые убийства на Украине.

Биография 
Отто Раш родился 7 декабря 1891 года в Фридрихсру. Участвовал в Первой мировой войне, служил в Кайзерлихмарине в звании лейтенанта. Потом изучал право, политическую экономию и философию в различных университетах. Получил докторскую степень по политической экономии и философии. Первую докторскую диссертацию он защитил в 1922 году в университете Лейпцига на тему Рынок недвижимости в Великобритании в военное и послевоенное время, а за работу Конституционное положение прусского ландтага он получил две докторские степени. С 1931 года занимался адвокатской практикой в Лейпциге.

1 октября 1931 года вступил в НСДАП (билет № 620976), а 10 марта 1933 года был зачислен в ряды СС (№ 107100). После прихода нацистов к власти в Германии стал бургомистром Радеберга, а с 1934 по 1936 год был обербургомистром в Виттенберге. В 1937 году стал начальником гестапо во Франкфурте-на-Майне, а в марте 1938 года — руководителем безопасности в Линце в Верхней Австрии. После оккупации Чехословакии в марте 1939 года стал шефом СД в Праге, а впоследствии инспектором полиции безопасности и СД в Кёнигсберге. Зимой 1940 года с дозволения Рейнхарда Гейдриха основал «пересылочный лагерь» Зольдау. Там было уничтожено примерно 600 польских и советских военнопленных. 

С июня по октябрь 1941 года был начальником айнзацгруппы C, следовавшей за группой армий «Юг». Его подразделение за это время уничтожило 80 000 человек. В его подчинении находилась зондеркоманда 4a, которая 29 и 30 сентября 1941 года уничтожила 33 771 киевского еврея в Бабьем Яру. Потом вернулся в Германию, где с 1942 по 1945 год был директором нефтехимической компании Kontinentale Öl в Берлине. 

После окончания войны был арестован и стал одним из обвиняемых на процессе по делу об айнзацгруппах в Нюрнберге. 5 февраля 1948 года дело в отношении него было прекращено из-за болезни Паркинсона. Умер 1 ноября 1948 года.

Звания  
 Унтерштурмфюрер СС (1 июля 1936);
 оберштурмфюрер СС (9 ноября 1936);
 гауптштурмфюрер СС (20 апреля 1937);
 штурмбаннфюрер СС (30 января 1938);
 оберштурмбаннфюрер СС (20 апреля 1938);
 штандартенфюрер СС (30 января 1939);
 оберфюрер СС (20 апреля 1939);
 бригадефюрер СС и генерал-майор полиции (14 декабря 1940).

Награды 
 Железный крест 2-го класса
 Ганзейский крест 
 Почетный крест ветерана войны с мечами
 Спортивный знак СА в бронзе
 Гражданский знак СС
 Кольцо «Мёртвая голова»
 Почётный кинжал СС

Примечания

Литература 
 А. И. Круглов. Трагедия Бабьего Яра в немецких документах. — Днепропетровск: Центр «Ткума»; ЧП «Лира ЛТД», 2011. — С. 131—132.

Ссылки 
 

Юристы Германии
Нацистские преступники
Подсудимые последующих Нюрнбергских процессов
Офицеры СС
Члены НСДАП
Генерал-майоры нацистской Германии
Персоналии:Холокост на Украине
Моряки Первой мировой войны (Германия)
Члены айнзацгрупп